Bluff Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bluff Mountain (Montgomery County, Arkansas)
 Bluff Mountain (White County, Arkansas)
 Bluff Mountain (Maine)
 Bluff Mountain (Montana)
 Bluff Mountain (New York)
 Bluff Mountain (Alleghany County, North Carolina)
 Bluff Mountain (Ashe County, North Carolina)
 Bluff Mountain (Madison County, North Carolina)
 Bluff Mountain (Greene County, Tennessee)
 Bluff Mountain (Sevier County, Tennessee)
 Bluff Mountain (Vermont)
 Bluff Mountain (Amherst County, Virginia)
 Bluff Mountain (Grayson County, Virginia)
 Bluff Mountain (Madison County, Virginia)
 Bluff Mountain (Lewis County, Washington)
 Bluff Mountain (Skamania County, Washington)
 Bluff Mountain (West Virginia)